Кулишівка:
 Кулишівка — село в Коростишівському районі Житомирської області
 Кулишівка — село у Варвинському районі Чернігівської області

Див. також 
 Кулішівка (значення)